Bruto puede referirse a:

 Lucio Junio Bruto, uno de los dos primeros cónsules de la antigua república romana, a finales del 
 Décimo Junio Bruto Galaico, (180 a. C.-120 a. C.), general y político romano.
 Marco Junio Bruto, (85 a. C.-42 a. C.), uno de los principales asesinos de C. Julio César, nieto del anterior.
 Décimo Junio Bruto Albino, muerto en 43 a. C.; otro de los asesinos de C. Julio César.
 Bruto de Troya, rey fundador de Britania según Geoffrey de Monmouth.

También El bruto hace referencia a:

Sinónimo de J.C. El Mogly
El bruto, película hispano-mexicana de 1953.
El bruto, película de Argentina dirigida en 1962 por Rubén W. Cavallotti.

Enlaces externos